Icingtons (también conocidos como French icingtons) son figuras tradicionales de bodas hechas enteramente de azúcar glas. Los icingtons se distinguen de otras figuras de boda por su aspecto suave y orgánico. Son colocados en la parte superior del pastel de bodas como un mecanismo visual y simbólico.

Ingredientes

Los icingtons consisten en formación de glaseado real, o pasta de azúcar.

Orígenes

El diseño de icingtons fue inspirado por el cino clásico francés de los años '40 y '50. Poseían una estética simple pero elegante que encapsulaba la sofisticación en la pantalla de los actores y actrices franceses clásicos. Mientras que el pastel se hizo popylar en América durante la década de los años 1950 como un símbolo de unión, los icingtons se distinguían por mantener su elegancia.

Referencias

Caramelos
Alimentos de bodas
Matrimonio en Francia